Hrušky jsou:
 hruška, ovoce
Název Hrušky má také více obcí:
 Hrušky (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Hrušky (výhybna) – železniční výhybna (dříve stanice) na trati Přerov–Břeclav
 Hrušky (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov